Péronne (Saône-et-Loire)
 Péronne (Somme)

Desambiguações de topônimos